Битва при Треббии:

 Битва при Требии — сражение Второй Пунической войны.
 Битва при Треббии — сражение между французской Неаполитанской армией и русско-австрийскими войсками.